Димитър Тимотеев Венедиков е български военен деец, полковник и революционер, деец на Върховния македонски комитет.

Биография 
Димитър Венедиков е роден на 26 октомври 1866 година в разложкото село Баня във видния български род Венедикови. Брат е на военния деец и историк Йордан Венедиков. В 1885 година е доброволец в Сръбско-българската война в Ученическия батальон. Постъпва във Военното на Негово Княжество височество училище в София, завършва го завършва в 1889 година и постъпва в армията с чин подпоручик от артилерията. Служи в артилерийската инспекция при Министерството на войната.

В 1895 година е военен съветник на Трайко Китанчев при подготовката на Четническата акция на Македонския комитет. Един от учредителите на офицерските братства. По предложение на Гьорче Петров Димитър Венедиков за кратко изпълнява функцията на задграничен представител на ВМОРО през 1896 година, заедно те подготвят и предварителен правилник за четите на ВМОРО.

В 1902 година завършва Офицерската артилерийска школа в Санкт Петербург, Русия.

Участва във войните за национално обединение. Командва 23-ти артилерийски полк. Носител е на орден „За храброст“ IV степен.

Умира на 13 май 1939 година в София.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОК
Български офицери от Македония
Български революционери от Македония
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български полковници
Доброволци в Българската армия в Сръбско-българската война
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Единадесети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Участници в Четническата акция на Македонския комитет
Дейци на ВМОРО
Починали в София
Димитър
Носители на орден „Свети Александър“
Български имигранти от Македония в София
Родени в Баня